Учэн (Дэчжоу) (武城) — уезд городского округа Дэчжоу провинции Шаньдун (КНР)
 Учэн (Цзиньхуа) (婺城) — район городского подчинения городского округа Цзиньхуа провинции Чжэцзян (КНР)